Loukovo - qui désigne, dans les langues slaves, un lieu où poussent des oignons - est un toponyme qui peut désigner :

Bulgarie 
 Loukovo, une localité située dans la municipalité de Svogué ;

Macédoine du Nord 
 Loukovo, un village situé dans la municipalité de Kratovo ;
 Loukovo, un village situé dans la municipalité de Strouga.

Divers 
Orthographié Lukovo, il désigne plusieurs villes et villages de Croatie, Monténégro et Serbie.